Дзидра Петровна Карамышева (ур. Узтупе (); 2 марта 1930 года, Смилтене Латвия — 27 декабря 2014 года) — латвийская советская баскетболистка и тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер Латвийской ССР (1973), заслуженный тренер СССР (1979).

Биография 
Окончила .

Призёр чемпионата мира и чемпионка Европы по баскетболу в составе сборной СССР. Первый игрок Латвийской ССР, выступающий за сборную СССР.

На протяжении всего времени карьеры игрока «ТТТ» (Рига) была капитаном команды. В 1965—1979 годах — тренер «ТТТ» (Рига).

Достижения

Игрок 
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1957.
 Чемпион Европы: 1952, 1954 и 1956 и 1962.
 Обладатель Кубка чемпионов: 1960, 1961, 1962.
 Чемпион СССР: 1960, 1961, 1962, 1964.
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1956.
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1958.
 Чемпион Латвийской ССР по баскетболу: 1950, 1951, 1956, 1959, 1965.
 Обладательница Кубка СССР: 1949, 1953.
 Чемпионка Спартакиад народов СССР: 1963.
 Серебряный призёр Спартакиад народов СССР: 1956.
 Чемпионка Всемирных студенческих игр: 1953, 1955, 1957.
 Чемпион Латвийской ССР по волейболу: 1948, 1949.

Ссылки 
 Портал «Люди Латвии»
 Биографии спортсменов 

Баскетболисты СССР
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Игроки сборной СССР по баскетболу
Выпускники Латвийской академии спортивной педагогики
Игроки ЖБК ТТТ Рига
Баскетбольные тренеры СССР